Жюстин Энен во второй раз подряд защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

 Жюстин Энен (Титул)
 Мария Шарапова  (Полуфинал)
 Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
 Елена Янкович (Полуфинал)
 Амели Моресмо (Третий раунд)
 Николь Вайдишова (Четвертьфинал)
 Ана Иванович (Финал)
 Серена Уильямс (Четвертьфинал)
 Анна Чакветадзе (Четвертьфинал)
 Динара Сафина (Четвёртый раунд)
 Надежда Петрова (Первый раунд)
 Даниэла Гантухова (Третий раунд)
 Елена Дементьева (Третий раунд)
 Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
 Шахар Пеер (Четвёртый раунд)
 Ли На ''(Третий раунд)

<ol start="17">
 Катарина Среботник ''(Третий раунд)
 Марион Бартоли ''(Четвёртый раунд)
 Татьяна Гарбин ''(Четвёртый раунд)
 Сибиль Баммер ''(Четвёртый раунд)
 Ай Сугияма ''(Третий раунд)
 Алёна Бондаренко ''(Второй раунд)
 Франческа Скьявоне ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Четвёртый раунд)
 Луция Шафаржова ''(Четвёртый раунд)
 Винус Уильямс ''(Третий раунд)
 Саманта Стосур ''(Третий раунд)
 Мара Сантанджело ''(Третий раунд)
 Хисела Дулко ''(Второй раунд)
 Юлия Вакуленко ''(Первый раунд)
 Северин Бремон ''(Первый раунд)
 Мартина Мюллер ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые